Mycogloea är ett släkte av svampar. Mycogloea ingår i ordningen Agaricostilbales, klassen Agaricostilbomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Mycogloea